Stanisław Tęczyński (zm. 1484) – kasztelan wiślicki, podkomorzy chełmski
 Stanisław Tęczyński (1484–1549) – podkomorzy sandomierski, starosta trembowelski
 Stanisław Gabriel Tęczyński (zm. 1561) – wojewoda krakowski i sandomierski, kasztelan lwowski
 Stanisław Tęczyński (zm. 1936) – prawnik, urzędnik, oficer